Sigal est un nom de famille porté par :
 Isaak Sigal (1927-), scientifique soviétique et ukrainien ;
 Israel Michael Sigal (né en 1945), mathématicien canadien ;
 Louis Sigal (1877-1945), archéologue français.